Abu-Bakr Muhàmmad ibn Zakariyyà ar-Razí (865 - 925), metge persa de gran renom.
 Abu-Hàtim ar-Razí, poeta i teòleg ismaïlita
 Àhmad ar-Razí (885-995), historiador andalusí.
 Fakhr-ad-Din ar-Razí (1149 - 1206), erudit persa.
 Mussa ar-Razí, cronista andalusí
 Najm-ad-Din ar-Razí (1177 - 1256), sufí persa.